Камехо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Камехо, Ореоль (род. 1986) — кубинский волейболист, доигровщик «Зенит» и сборной Кубы.
 Камехо, Хулио (род. 1977) — мексиканский актёр театра и кино, певец и танцор кубинского происхождения.